Csehország
 Kralupy nad Vltavou, település a Mělníki járásban
 Kralupy u Chomutova, megszűnt település a Chomutovi járásban